|}

Die Bahnstrecke Cluj-Napoca–Războieni ist eine Hauptbahn in Rumänien. Sie verläuft im Westen Siebenbürgens.

Geschichte 
Zur Zeit der Entstehung der hier beschriebenen Bahnstrecke gehörte Siebenbürgen zum Königreich Ungarn. 1868 begann der ungarische Staat mit dem Bau mehrerer Strecken in Siebenbürgen, gab die Arbeiten jedoch kurze Zeit später an die Ungarische Ostbahn, eine private englische Gesellschaft unter der Leitung des Bauunternehmers Charles Waring ab.

Diese Ungarische Ostbahn, die mehrfach vom Staat finanziell unterstützt werden musste, nahm rasch die Arbeiten auf. 1870 ging als erste Linie der Gesellschaft die Bahnstrecke Oradea–Cluj-Napoca in Betrieb. Im November 1871 folgte die Verbindung Alba Iulia–Târgu Mureș. Nachdem in kurzer Folge weitere Strecken, unter anderem nach Hermannstadt und Brașov (Kronstadt) eröffnet wurden, fehlte noch die Verbindung zwischen Cluj und den im Süden Siebenbürgens verlaufenden Linien.

Diese Verbindung wurde von Cluj aus nach Cucerdea  (ung. Kocsárd) projektiert. Sie verlief über die Wasserscheide der Flüsse Someș und Mureș; es waren mehrere Tunnel zu bauen, sodass sich die Arbeiten bis 1873 hinzogen. Am 14. August jenes Jahres konnte die Strecke eröffnet werden.

Bereits 1876 wurde die Ungarische Ostbahn und damit auch die Strecke Cluj-Napoca–Războieni verstaatlicht und von der ungarischen Staatseisenbahn MÁV übernommen. Ab 1881 benutzte die Szamostalbahn den Streckenabschnitt zwischen Cluj-Napoca–Apahida für die Verbindung Cluj-Napoca–Dej.

Am Ende des Ersten Weltkrieges gelangten Siebenbürgen und die siebenbürgischen Eisenbahnen an Rumänien. Der Bahnhof Cucerdea/Kocsárd wurde nach einem anderen nahegelegenen Ort Războieni umbenannt.

Im Zweiten Wiener Schiedsspruch wurde Siebenbürgen zwischen Rumänien und Ungarn geteilt, was auch die hier beschriebene Bahnstrecke betraf: die Grenze verlief etwa bei der heutigen Haltestelle Tunel. 1944 wurde die gesamte Bahnstrecke wieder rumänisch.

Heutige Situation 
Die gesamte Strecke ist elektrifiziert und zweigleisig. Sie ist Teil wichtiger Fernverbindungen innerhalb Rumäniens und des internationalen Verkehrs. Hier fahren täglich mehrere Schnellzüge. Darüber hinaus herrscht ein lebhafter Güterverkehr.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke ClujNapocaRazboieni
Bahnstrecke ClujNapocaRazboieni